Маргис:
 Маргис (чаще Маргирис; ) — литовский князь, предполагаемый брат Гедимина
  ( / ) — село в Закавказье (располагается на территории, спорной между Азербайджаном и НКАО)
 Маргис ( и ) — немецкая фамилия:
 Маргис, Торстен